Itea peut désigner :

Toponymes

Itéa : village du dème de Flórina, district régional de Flórina, en Macédoine-Occidentale ;
 Itéa : ville et un ancien dème du district régional de Phocide, en Grèce-Centrale.

Autres 
 Itea : un genre d'arbustes ou d'arbres de la famille des Grossulariaceae.